Garuḍa – divinità induista
 Garuda (Paksa wayu) – film thailandese del 2004 diretto da Monthon Arayangkoon	 	
 Garuda Indonesia – compagnia aerea indonesiana
 Garuda Wisnu Kencana – parco culturale indonesiano

Finzione 
 Garuda – personaggio di Final Fantasy
 Garuda – personaggio di Street Fighter Alpha
 Garuda – personaggio di Lost Girl
 Aviotrasporto classe Garuda – aereo da trasporto della serie Z Gundam
Garuda – nome dato alla squadriglia di cui fa parte il protagonista di Ace Combat 6: Fires of Liberation